Jadranska Magistrala (snelweg), de snelweg langs de Adriatische kust.
Istrian Spring Trophy (tot 2006 Jadranska Magistrala), een wielerwedstrijd in Kroatië.